Sport 365 peut désigner :
 Sport 365, chaîne de télévision créée en 2012 créée par le site du même nom ;
 Sport365.fr, site internet créé en 2000